Het ATP-toernooi van Washington 2018 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 30 juli tot en met 5 augustus. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Tomáš Berdych → vervangen door  Mackenzie McDonald
  Yuki Bhambri → vervangen door  James Duckworth
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Ilja Ivasjka
  Kevin Anderson → replaced by  Hubert Hurkacz

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington